MS Friesland (1956), Enkhuizen - Medemblik.
MS Friesland (1989), Harlingen - Terschelling.